Eremita steht für
Osmoderma eremita, Käfer aus der Familie der Rosenkäfer
Geronticus eremita, Waldrapp, Ibisvogel 
Personen
Antonius Eremita, Antonius der Große, (um 251–356), christlicher ägyptischer Mönch und Asket
Westphalus Eremita, Pseudonym von Johann Friedrich Joseph Sommer 
Victor Eremita, Pseudonym von Sören Kierkegaard
Siehe auch
Eremit 
Ermita